Колгоспник ( — колхозник):

Футбольные клубы 
«Колгоспник» — историческое название украинских футбольных клубов:
 «Верес» (Ровно).
 «Ворскла» (Полтава).
 «Днепр» (Черкассы).

Также
 «Колхозник» — название украинского футбольного клуба «Берегвидейк» (Берегово) в 1951—1988 годах.

См. также 
 Колгоспное
 Колхозчи